Коро́вин (Коро́вина) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Коровин, Андрей Юрьевич (род. 1971) — российский поэт, литературный критик.
 Коровин, Артём Иванович (1918—1945) — Герой Советского Союза.

В 
 Коровин, Валерий Михайлович (род. 1977) — политолог и журналист, политический деятель.
 
 
 
 Коровин, Вячеслав (род. 1962) — советский легкоатлет, метатель молота.

Г 
 Коровин, Георгий Николаевич (1937—2012) — российский учёный-лесовед, член-корреспондент РАН.

Е

И 
 
 Коровин, Илья Семёнович (1923—1944) — Герой Советского Союза.

К 
 Коровин, Кесарь Михайлович (1918—1982) — Герой Советского Союза.
 Коровин, Козьма Сергеевич (в монашестве Константин; 1816—1881) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой, епископа Оренбургский и Пермский.
 Коровин, Константин Алексеевич (1861—1939) — русский художник.

М

Н 
 Коровин, Николай Аркадьевич (1920—1957) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

О 
 Коровин, Олег Дмитриевич (1915—2001) — советский художник-иллюстратор, график, живописец, Заслуженный художник РСФСР.

Р 
 Коровин, Рудольф Николаевич (1937—2005) — учёный в области патогенеза опухолевых болезней птиц, академик РАСХН

С 
 
 Коровин, Степан Михайлович (первая половина XVIII века) — переводчик.

Ф 
 Коровин, Фёдор Иванович (1908—1976) — ректор Московского государственного института культуры.

Ю 
 Коровин, Ювеналий Дмитриевич (1914—1991) — художник.

Я



Топонимы 
 Коровин — действующий стратовулкан на северо-востоке острова Атка в системе Алеутских островов.

См. также 
 
 Korovin